Вальдельтормо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Матаррания. Занимает площадь 16.03 км². Население — 328 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web de Vadeltormo.

Муниципалитеты Теруэля